De 

Beleg van Kiev (968), de stad werd aangevallen door Petsjenegen
Slag om Kiev (1941), slag in de Tweede Wereldoorlog waarin de Duitsers een geheel front van de Sovjet-Unie wisten te omsingelen.
Slag om Kiev (1943), slag in de Tweede Wereldoorlog waarin Kiev werd bevrijd door de Sovjet-Unie.
Slag om Kiev (2022), slag die wordt gevochten door Russische en Oekraïense strijdmachten vanaf 24 februari 2022.